Суперкубок Либертадорес 1995 — 8-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 7 сентября по 6 декабря 1995 года. К прежним участникам турнира присоединился новый обладатель Кубка Либертадорес — аргентинский клуб «Велес Сарсфилд». Трофей второй раз подряд завоевал аргентинский клуб «Индепендьенте».

Первый этап 

Поскольку участников стало 17, то было принято решение, что 14 из них определят четвертьфиналистов в парах, а три клуба разыграют выход в четвертьфинал в группе.

|}

Отборочная группа

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 Суперкубок Либертадорес 1995 на сайте RSSSF

1995
Футбол в Южной Америке в 1995 году